Prühl steht für:

 Prühl (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Personen:
 Dorothea Prühl (* 1937), deutsche Schmuckkünstlerin und Hochschullehrerin
 Karsten Prühl (* 1982), deutscher Regisseur

Siehe auch:
 Brühl
 Prüll